Копер, Копёр:

 Копер — город в Словении.
 Копер — город и муниципалитет в Колумбии.
 «Копер» — футбольный клуб из города Копер (Словения).
 Копёр — надземное сооружение шахтного ствола и механизмы в нём.
 Копёр — строительная машина, предназначенная для установки сваи.